

Mercados centrais 

Mercado Central de Belo Horizonte
Mercado Central de Fortaleza
Mercado Central de Ribeirão Preto

Veja também 
Mercado Municipal
Mercado Público

Desambiguação